Мужская сборная команда Китая по волейболу  — команда, представляющая Китай на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Китайской ассоциацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 19-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Азии

Выступления на Кубках мира

Выступления на Всемирных Кубках чемпионов

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Китая на сайте Чемпионат мира 2014

Китай
Волейбол в Китае
Волейбол